Live Around the World – serie di album dei Linkin Park del 2012
 Live Around the World – album dei Queen + Adam Lambert del 2020